Те́о Трэ́вис (; 7 июля 1964, Бирмингем, Англия) — британский саксофонист, флейтист и кларнетист. Получил музыкальное образование в Манчестерском университете, специализировался на работах Шостаковича. Трэвис выпустил 11 сольных альбомов в стилях на стыке джаза, прогрессивного рока и эмбиент. 

В сольных альбомах Трэвиса появляется множество известных джаз-музыкантов, среди них гитарист Майк Оутрем и органист Пит Уиттейкер на альбоме 2007 года Double Talk. Как такового басиста не было: отличительный стиль игры Уиттейкера на клавишах включает в себя игру бас-частей с помощью левой руки. Роберт Фрипп также принимал участие в двух треках этого альбома, один из которых написан совместно с Трэвисом. Занятый другими коллаборативными обязательствами, Трэвис не записывал новый джаз-альбом в течение 8 лет. Когда он его записал в 2015, он назвал свою новую группы Theo Travis' Double Talk, ссылаясь на альбом 2007 года. Эта новая группа снова включает в себя Оутрема и Уиттейкера с дополнительной помощью Ника Франса на ударных.

В 1993 году Трэвис работал вместе с басистом Дейвом Стёртом над альбомом Jade Warrior Distant Echoes. Это случится вновь на альбоме этой же группы 2008 года NOW. Они работали вместе в джаз-фьюжн-группе The Other Side, выпустив альбом Dangerous Days в 1994 году, и с 1999 года с разными приглашёнными музыкантами в их группе Cipher, которая сотрудничала с Биллом Нельсоном в двух его проектах — в импровизационной лайв-группе Orchestra Futura и в его более традиционной рок-группе Bill Nelson and the Gentleman Rocketeers. Стёрт также был инженером микширования на совместном альбоме Трэвиса и Фриппа 2014 года Discretion.

В 2006 году Трэвис стал участником Soft Machine Legacy, проекта, основанного на участниках и работах группы Soft Machine, заменив Элтона Дина. С 2008 он работал с гитаристом Робертом Фриппом в дуэте Travis & Fripp, выпустив четыре CD и три концертных выступления в качестве доступных к загрузке на DGMLive (два из них также на виниле на Tonefloat). Трэвис также широко работал со Стивеном Уилсоном, приняв участие на 15 его альбомах, а также вместе с ним занимался сведением шести релизов Трэвиса. Трэвис выполняет роль приглашённого солиста на альбоме Уилсона Grace for Drowning, который был номинирован на Грэмми, и также является участник его концертной лайв-группы. В 2014 году, с помощью привлечения денег на Kickstarter, он самостоятельно издал книгу Twice Around the World: Steven Wilson Tour Blogs 2012–2013, в которую он включил записи, ранее опубликованные на странице Трэвиса в Facebook, но отредактированные и обильно проиллюстрированные фотографиями из этого тура.

Также играет на клавишных. В тур в честь пятидесятилетия группы King Crimson он поехал вместо Билла Рифлина именно как клавишник, так как в группе уже есть саксофонист, которым является Мэл Коллинз (вернувшийся в проект).

Трэвис также работал с Гарольдом Баддом, Bass Communion, Берндом Фридманом, Gong, No-Man, Porcupine Tree, The Tangent, Дейвом и Ричардом Синклером, Дэвидом Силвианом и Дэвидом Гилмором.

Награды 
Альбом Трэвиса View from the Edge был назван лучшим британским джаз-альбомом 1994 года по опросу критиков и читателей британского журнала Jazz.

Дискография

Сольные альбомы 
 2am (1993)
 View from the Edge (1994)
 Secret Island (1996)
 Passion Dance — Live at Ronnie's (1999)
 Heart of the Sun (2001)
 Slow Life (2003)
 Earth to Ether (2004)
 View from the Edge (делюкс-издание) (2004)
 Double Talk (2007)
 Fear Falls Burning — The Tonefloat Sessions (2009)
 Transgression (2015)

Сольные совместные альбомы 
 Bodywork (1998) []
 Berlin Vibe (2001) [Трэвис/Квартет Beaujolais]
 Guerilla Music (2002) []
 For the Love of Open Spaces (2003) []
 Eleven Bowls of Acidophilus Flute Salad 2000/2001 (2006)
 Thread (2008) []
 All Saints Church, Broad Chalke, UK live recording (21 мая 2009) [Трэвис и Фрипп]
 St. Michael & All Saints, Bishop's Cleeve, UK live recording (22 мая 2009) [Трэвис и Фрипп]
 Teatro Echegaray, Málaga, Spail live recording (30 апреля 2010) [Трэвис и Фрипп]
 Live at Coventry Cathedral (2010) [Трэвис и Фрипп]
 Torn Sunset (2011) []
 Follow (2012) [Трэвис и Фрипп]
 Discretion (2014) [Трэвис и Фрипп]
 Windjammer (2014) [Echo Engine вместе с Трэвисом]

Сольные сборники 
 All I Know (2010)

Совместные альбомы 
 Distant Echoes (1993) []
 Dangerous Days (1994) [The Other Side]
 Celtic Steppes (1996) []
 Gaddy Zerbib (1996) [Гедди Зербиб]
 Under African Skies (1996) [Jive Nation]
 Truth (1997) []
 _ism (1998) []
 Forest People (1998) []
 Bass Communion I (1998) []
 Indigo Falls (1998) []
 It's Out There (1998) [The Great Unknown]
 Stupid Dream (1999) []
 Bass Communion II (1999) [Bass Communion]
 Pulse (1999) []
 No Ordinary Man (1999) []
 Zero to Infinity (2000) []
 Live 2 Infinitea (2000) [Gong]
 Beloved (2001) []
 Smiling and Waving (2001) []
 Playing in a Room with People (2001) [Дженсен, Бэрбери, Карн (JBK)]
 Recordings (2001) [Porcupine Tree]
 Bass Communion III (2001) [Bass Communion]
 Solar Sahara (2001) [Recreator]
 Lost Songs, Volume One (2001) []
 Returning Jesus (2001) [No-Man]
 Blake (2001) [Род Блейк]
 Tito Rides In (2001) [Tito Lopez Combo]
 One Who Whispers (2002) [Cipher]
 OK Friends (2002) [Gong]
 From Here to Eternity (переиздание на двойном CD) (2002) [Gong]
 Into the Sun (2003) []
 Full Circle (2003) [Дейв Синклер]
 Meditations (2003) []
 Words of Courage and Inspiration (2003) [Ури Геллер]
 The Sky Moves Sideways (переиздание) (2003) [Porcupine Tree]
 House of Thandoy (2003) [House of Thandoy]
 Harbans Srih's Vybesmen (2003) [Harbans Srih's Vybesmen]
 Bass Communion Remixed (2003) [Bass Communion/Разные исполнители]
 All That You Are (2003) [No-Man]
 Surfacing (2004) [A Marble Calm]
 The World That We Drive Through (2004) [The Tangent]
 Unreleased Electronic Music Volume 1 (2004) []
 Ghosts on Magnetic Tape (2004) [Bass Communion]
 Still Smokin''' (2004) [Tito Lopez Combo]
 Taste (2004) [Karen Lane] 
 Elemental Forces (2005) [Cipher]
 Snow Bourne Sorrow (2005) [Nine Horses (Дэвид Силвиан/Стив Дженсен/Бернд Фридман)]
 Indicates Void (2005) [Bass Communion]
 A Place in the Queue (2006) [The Tangent]
 So Many Reasons (2006) [Джон Лестер]
 Stupid Dream (специальное издание на двух CD) (2006) [Porcupine Tree]
 Where You Go (2007) [Кэри Грейс]
 Steam (2007) [Soft Machine Legacy]
 Who's the Boss in the Factory? (2008) [Karmakanic]
 NOW (2008) [Jade Warrior]
 Not as Good as the Book (2008) [The Tangent]
 Schoolyard Ghosts (2008) [No-Man]
 Pacific Codex (2008) [Bass Communion]
 Still Life in Mobile Homes (2009) [Francis Dunnery]
 2032 (2009) [Gong]
 Live Adventures (2009) [Soft Machine Legacy]
 A Rose (2009) [Стефано Панунчи]
 The Seven Dreams (2010) [Goldbug]
 Grace for Drowning (2011) [Стивен Уилсон]
 Catalogue / Preserve / Amass (Live in Europe, October 2011) (2012) [Стивен Уилсон]
 Burden of Proof (2013) [Soft Machine Legacy]
 The Raven That Refused to Sing (And Other Stories) (2013) [Стивен Уилсон] 
 Hand. Cannot. Erase. (2015) [Стивен Уилсон]
 Dreams and Absurdities (2015) []
 Until All the Ghosts Are Gone (2015) [Anekdoten]

 Совместные синглы и мини-альбомы 
 Piano Lessons c/w Ambulance Chasing (1999) [Porcupine Tree]
 Stranger by the Minute c/w Even Less (Pt. 2) (2000) [Porcupine Tree]
 Les Pensées De Nos Rêves EP (2002) [Inconnu]

 Совместные DVD 
 High Above the Subterranea Club 2000 (2002) [Gong]
 Classic Rock Magazine Legends filmed live at Metropolis Studios (2011) [Bill Nelson and the Gentlemen Rocketeers]
 The Raven That Refused to Sing (And Other Stories) CD+DVD (2013) [Steven Wilson]

 Композиции на сольных альбомах 
 «Psychogroove Reconstruction/Remix» [Cipher] из View from the Edge (делюкс-издание) (2004)

 Композиции на совместных альбомах 
 Лайв «Life Without Buildings» (2000) [Дженсен, Бэрбери, Карн (JBK)]
 The DAC Mixes (2003) [Darkroom]

 Композиции на сборниках 
 «Three Breaths» из Under the External (1997) [Ute]
 «Lulworth Night» из Velvet Smooth Moods 2 (1999) [Разные исполнители]
 «Like a Child» [No-Man] and «White Cloud, Blue Sky» [Cipher] из The Sky Goes All the Way Home (1999) [Разные исполнители]
 Ремикс «Drugged» [Bass Communion] из Remixes (2000) [Silver Apples]
 Треки DJ Spooky и Стива Дженсена из Pulse + Pulse Remix (2000) [Юкихиро Такахаси, Стив Дженсен]
 Эксклюзивный трек «The Lodger Pt. 2" [Cipher] и «16 Second Swarm» [Bass Communion], [«No Ordinary Man» [Cipher] из Hidden Art Sampler (2000) [Разные исполнители]
 «Quantico» [Bass Communion] из Invisible Soundtracks Macro 3 (2000) [Разные исполнители] 
 «Slow Life» [Тео Трэвис/Марк Хевинс] из Burning Shed — Sampler Two (2002) [Разные исполнители]

 Композиции на LP 
 «All Things» [Aphratec] из The Discerning Dancefloor — Volume One (2002) [Разные исполнители]

 Библиография 
 Twice Around the World: Steven Wilson Tour Blogs 2012-2013 (2014)

 Фильмография 
 2015: Romantic Warriors III: Canterbury Tales'' (DVD)

Примечания

Внешние ссылки 
 Официальный сайт
 Биография на официальном сайте
 Страница на Allmusic
 Cipher

Родившиеся в 1964 году
Выпускники Манчестерского университета
Кентерберийская сцена
Википедия:Биографии современников